Владимир Максимович Дубровин (26 февраля 1926 — 2003) — советский учёный в области радиолокации, лауреат Ленинской премии.

Родился 26 февраля 1926.

Окончил техникум (1946—1950) и Московский авиационный институт (1950—1954).
В 1941—1946 гг. работал на инструментальном заводе.

В 1950—1952 старший техник Института точной механики и вычислительной техники АН СССР.

С 1955 г. работал в Институте радиотехники и электроники АН СССР. Кандидат технических наук (1968), старший научный сотрудник.

Ленинская премия 1964 года — за радиолокационные исследования планет Венера, Меркурий и Марс.

Публикации:
 Развитие радиолокационных исследований планет в Советском Союзе. В. А. Котельников, О. Н. Ржига, Ю. Н. Александров, В. М. Дубровин, В. А. Морозов, Г. М. Петров, А. М. Шаховской, А. В. Францессон. Проблемы современной радиотехники и электроники. Под ред. В. А. Котельникова. М.: Наука, 1980
 Ю. Н. Александров, А. С. Вышлов, В. М. Дубровин, А. Л. Зайцев, С. П. Игнатов, В. И. Каевицер, В. А. Котельников, А. А. Крымов, Г. М. Петров, О. Н. Ржига, А. Т. Тагаевский, А. Ф. Хасянов, А. М. Шаховской, «Радиолокационные наблюдения Марса, Венеры и Меркурия на волне 3939 см в 1980 г.», Докл. АН СССР, 255:6 (1980), 1334—1338 
 В. А. Котельников, В. М. Дубровин, Б. А. Дубинский, М. Д. Кислик, Б. И. Кузнецов, Г. М. Петров, А. П. Работягов, О. Н. Ржига, А. М. Шаховской, «Радиолокация планеты Марс в Советском Союзе», Докл. АН СССР, 151:4 (1963), 811—814 mathnet
 В. А. Котельников, В. М. Дубровин, Б. А. Дубинский, М. Д. Кислик, Б. И. Кузнецов, И. В. Лишин, В. А. Морозов, Г. М. Петров, О. Н. Ржига, А. М. Шаховской, Г. А. Сыцко, «Радиолокационные наблюдения Венеры в Советском Союзе в 1962 году», Докл. АН СССР, 151:3 (1963), 532—535
 В. А. Котельников, Г. Я. Гуськов, В. М. Дубровин, Б. А. Дубинский, М. Д. Кислик, Е. Б. Коренберг, В. П. Минашин, В. А. Морозов, Н. И. Никитский, Г. М. Петров, Г. А. Подопригора, О. Н. Ржига, А. В. Францессон, А. М. Шаховской, «Радиолокация планеты Меркурий», Докл. АН СССР, 147:6 (1962), 1320—1323 mathnet
 В. А. Котельников, В. М. Дубровин, М. Д. Кислик, Е. Б. Коренберг, В. П. Минашин, В. А. Морозов, Н. И. Никитский, Г. М. Петров, О. Н. Ржига, А. М. Шаховской, «Радиолокационное наблюдение Венеры», Докл. АН СССР, 145:5 (1962), 1035—1038

Источники 
 Prominent Personalities in the USSR. Scarecrow Press, 1968
 Физика в Школе, Том 30. 1970